Террі Фелпс і Раффаелла Реджі були чинними чемпіонками, але того року не брали участі.

Бренда Шульц і Андреа Темашварі виграли титул, перемігши у фіналі Еліз Берджін і Розалін Феербенк з рахунком 7–6, 6–4.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Лейла Месхі /  Лариса Савченко (чвертьфінал)
 Еліз Берджін /  Розалін Феербенк (фінал)
 Пенні Барг /  Ронні Рейс (півфінал)
 Мері Лу Деніелс /  Венді Вайт (чвертьфінал)

Сітка

Посилання 
 1989 Eckerd Open Doubles Draw 

Eckerd Open
Тур WTA 1989
Eckerd Open